Кэлвин Пирли Гарднер (, 30 октября 1924, Транскона, Манитоба, Канада — 10 октября 2001) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Чикаго Блэк Хокс» и «Бостон Брюинз».

Игровая карьера 
Кэл Гарднер родился в Трансконе (Манитоба), где и начал свою хоккейную карьеру в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Виннипег КУАК». В 1943 году, выступая в клубе «Виннипег Рейнджерс» (ЗЮХЛ), выиграл Мемориальный кубок, главный трофей юниорской Канадской хоккейной лиги.
 
В 1943 году Гарднер был призван на службу в Канадские вооружённые силы. После окончания Второй мировой войны вернулся в хоккей и подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», где отыграл 2 сезона прежде, чем его обменяли в 1948 году в команду «Торонто Мэйпл Лифс». С «Торонто» Гарднер выиграл два Кубка Стэнли в 1949-м и 1951 годах.

Сезон 1952/53 он провёл в «Чикаго Блэк Хокс», откуда был продан в «Бостон Брюинз». В 1957 году Гарднер завершил свою карьеру в НХЛ.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1949, 1951
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2): 1948, 1949

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Кэла Гарднера на The Internet Hockey Database
 Биография Кэла Гарднера на Legends of Hockey
 Профиль Кэла Гарднера на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ